Finalen av världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2012 spelades den 16 december 2012 mellan Corinthians från São Paulo, Brasilien och Chelsea från London, England. Corinthians hade kvalificerat sig till turneringen genom vinsten i Copa Libertadores 2012. Chelsea hade kvalificerat sig till turneringen genom vinsten i Uefa Champions League 2011/2012.

Corinthians vann matchen med slutsiffrorna 1–0 efter mål av peruanen Paolo Guerrero. Matchen spelades på International Stadium Yokohama i Yokohama, inför 68 275 åskådare.

Resultat

Källor

Världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2012
2012
Chelsea FC
Sport Club Corinthians Paulista